Lilla Vrången kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Vrången (Frödinge socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun, 
Lilla Vrången (Locknevi socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun,  (11,3 ha)
Lilla Vrången (Överums socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (34,9 ha)

Se även
Vrången

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn